BAP „Pacocha” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 peruwiańskie okręty podwodne:
 BAP „Pacocha” (R-3) – jednostka typu R z lat 20. XX wieku, ex R-3
 BAP „Pacocha” (S-48) – jednostka typu Balao z lat 40. XX wieku, ex-amerykański USS „Atule” (SS-403)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy peruwiańskich okrętów